Джокьякартские принципы () — принципы применения международно-правовых норм о правах человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности были приняты группой профильных экспертов в Джокьякарте, Индонезия, 6—9 ноября 2006 года.

Джокьякартские принципы охватывают широкий спектр стандартов в области прав человека и их применимость к вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Они разрабатывались с учётом широко документированных практик нарушений по всему миру. Джокьякартские принципы также указывают путь к обеспечению полного равенства ЛГБТ-лиц во всём мире. Каждый принцип сопровождается подробными рекомендациями государствам о способах прекращения дискриминации и нарушений. Принципы также содержат рекомендации для правозащитной системы ООН, национальных институтов в области прав человека, СМИ, неправительственных организаций и других.

Среди разработчиков принципов присутствуют экс-Верховный комиссар ООН по правам человека, независимые эксперты ООН, члены комитетов ООН по контролю за соблюдением международных договоров, судьи, гражданские активисты, учёные.

Обнародованы 26 марта в Женеве группой из 29 международных экспертов в области прав человека на сессии Совета по правам человека ООН.

См. также 
 Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности
 Декларация ООН о сексуальной ориентации и гендерной принадлежности
 Гомосексуальный образ жизни
 Права меньшинств
 Гендерная роль
 Репродуктивные права
 Принудительная стерилизация

Ссылки 
 Официальный сайт
 Текст Джокьякартских принципов на русском языке
 Discrimination on basis of sexual orientation and gender identity (Парламентская ассамблея Совета Европы)
 Human rights and gender identity (Томас Хаммарберг)
 UHNCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity (UNHCR)
 Совет по правам человека ООН, A.HRC/19/41
 BORN FREE AND EQUAL — Sexual orientation and gender identity in international human rights law, 2012 (ООН)

Сексуальная ориентация и общество
Международные правозащитные документы
Права человека
Появились в 2006 году
2000-е годы в Индонезии
Появились в XXI веке в Индонезии
2006 год в Индонезии